Les DPANN forment un clade constituant un super-embranchement d'archées. Il a identifié en 2013. On le considère aujourd'hui comme la branche la plus basale de l'arbre des archées. 

DPANN est un sigle basé sur les noms des cinq premiers groupes découverts, les Diapherotrites, Parvarchaeota, Aenigmarchaeota, Nanoarchaeota et Nanohaloarchaeota. Par la suite, les Woesearchaeota, Pacearchaeota puis les Altiarchaeota, Micrarchaeota et Mamarchaeota y ont été ajoutés.

Les DPANN regroupent des embranchements divers par leur milieu et leur métabolisme, allant des formes symbiotiques et thermophiles telles que Nanoarchaeota, des acidophiles comme Parvarchaeota et des non extrémophiles comme Aenigmarchaeota et Diapherotrites. Les DPANN ont également été détectés dans des eaux souterraines riches en nitrates, à la surface de l'eau mais pas en dessous, ce qui indique que ces taxons sont encore assez difficiles à localiser.

Cladogramme

Notes et références

Voir aussi 

 Archaea (classification phylogénétique)

Liens externes 

Archaea